Miejscowości w USA:
 Jewett – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cumberland
 Jewett – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Jewett – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Jewett – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Leon
Gminy w USA:
 Jewett (ang. Jewett Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Jewett (ang. Jewett Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson